Катковський:

 Катковський — селище у Новосибірському районі Новосибірської області Російської Федерації
 Катковський Володимир Леонідович (1976—2007) — відомий білоруський діяч інтернету, засновник білоруської Вікіпедії